Strada statale 88 – strada statale polacca
 Strada statale 88 dei Due Principati – strada statale italiana